Анато́лий Миха́йлович Зи́мичев (17 апреля 1938, Москва, СССР — 22 июня 2016, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский психолог, доктор психологических наук, профессор, создатель гибких автоматизированных обучающих систем (ГАОС), основатель психологии политической борьбы.

Биография 
Анатолий Михайлович Зимичев родился 17 апреля 1938 г. в семье дипломатического работника.
В 1949—1954 гг. Анатолий Зимичев — кадет Воронежского суворовского военного училища. С 1957 года по 1960 год обучался в Московском медицинском училище № 1. В 1968 году окончил психологический факультет Ленинградского университета имени А. А. Жданова. Доктор психологических наук (1990), профессор (1996), вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества (1996—2014), председатель секции психологии Дома ученых им. Горького РАН (2007—2016).

В разные годы занимал должности профессора кафедры политической психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, профессора кафедры гуманитарного образования Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, профессора кафедры общей психологии Санкт-Петербургского института психологии и акмеологии, заведующего кафедрой педагогики и психологии индустриально-педагогического факультета РГПУ имени А.И.Герцена.

В 2016 году А. М. Зимичев в знак признания своих заслуг перед профессиональным психологическим сообществом удостоен номинации «Патриарх российской психологии» в рамках Национального профессионального психологического конкурса "Золотая Психея".

Научная деятельность 
Проблематика научных исследований А.М. Зимичева очень широка. Она охватывает акмеологию, педагогическую психологию и педагогику, инженерную психологию и психологию труда, этнопсихологию, политическую и гражданскую психологию, методологические проблемы психологии как науки. А.М. Зимичевым разработаны эффективные психотехнологии интенсификации и автоматизации обучения, оригинальные концепции таксономии педагогических целей, биологических, социально-биологических и социальных целей жизнедеятельности человека, психологии межэтнического взаимодействия, взаимоотношений гражданина и государства, законовосприятия, объективно и субъективно-ориентированного законотворчества. 

Концептуально разработал и внедрил в практику гибкие автоматизированные обучающие системы (ГАОС). В 1985 году макет ГАОС демонстрируется на выставке «ИНТЕНСИФИКАЦИЯ - 90» и награждается Дипломом первой степени и медалью «Лауреат ВДНХ СССР».

Основные труды 
 Зимичев А. М. Создание автоматизированных систем ускоренного обучения для средних профтехучилищ. Москва: Высшая школа, 1986.
 Зимичев А. М. Психология политической борьбы. СПб., Санта,1993.
 Сухов П. Ю., Сухова М. В., Сологуб И. П. Учимся учиться. Науч. ред. А. М. Зимичев. Ленинград. Лениздат, 1990.
 Г. С. Никифоров, А. М. Зимичев, С. И. Макшанов и др. Психология профессиональной подготовки.; СПбГУ; Общ. ред. Г. С. Никифорова. СПб. , 1993
 Зимичев А. М. Избранные произведения. СПб.: Изд-во Центра политических и психологических исследований, 2008.
 Зимичев А. М. Психология межличностной борьбы. Как победить противника в публичной дискуссии М.: Ломоносовъ, 2009.
 Зимичев А. М. Психология политической борьбы. М.: Ломоносовъ, 2010.
 Psychology. Politics. Contest (Психология. Политика. Борьба). изд. «SE&JS Publishers», Tallinn, 2011

Ссылки 
 http://mhp-journal.ru/upload/2008_v3_n2/2008_v3_n2_19.pdf
 https://psy.su/persons/in_memoriam/psy/37645/
 https://www.cppr.ru/services/publishing-house/great-psychologists/zimichev-selected-works/
 https://rideo.tv/zimichev/

Психологи России